Méroé peut désigner :
 Méroé, cité antique de Nubie ;
 Méroé, sorcière dans les Métamorphoses (aussi appelé L'âne d'or), roman latin d'Apulée ;
 Méroé, cratère de l'astéroïde .